Жереми Ле Дуарон (; ) — французский футболист, нападающий «Бреста».

Биография 
Воспитанник «Генгама». На взрослом уровне начал играть за клуб «Бриошен» из города Сен-Бриё. После трёх лет выступлений за «Бриошен» в лиге Насьональ 2 — четвёртом французском дивизионе, перешёл в команду Лиги 1 «Брест», подписав контракт по схеме «1+2». Дебютировал в Лиге 1 23 августа 2020 года в гостевом матче 1-го тура чемпионата 2020/21 против «Нима» (0:4). В октябре 2022 года продлил контракт с «Брестом» до 2026 года.

Статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Брест»